Amt Brüssow (Uckermark) - Brandenburg
 Amt Brüssow (Kurmark) - domein in Brandenburg